Le sigle SBB peut faire référence à :
 Chemins de fer fédéraux suisses (Schweizerische Bundesbahnen)
 Dans la séquence de Hubble, une galaxie spirale barrée dont les bras sont moyennement enroulés
 Les services bancaires de base, une disposition du droit au compte en France
 Le service bancaire de base, une disposition comparable en Belgique
 , un groupe de rock progressif polonais